Гапа е изключително занимателна игра с карти, която се играе от двама души. Гапа представлява логическа пасиансова игра, в която се редят 3 пасианса едновременно от всеки един от играчите.

Цел на играта 
Целта на играта е чрез нареждане на няколко пасианса първи да свършите картите си.

Общи правила 
Гапа се играе с две колоди по 52 карти, като всеки играч ирае с една колода.

Колодите се разбъркват добре и се тегли карта (например по-силната карта), за да се определи кой играч ще играе първи – ще го наричаме „първият играч“.

„Първият играч“ нарежда по средата две колони по 4 карти (ще ги наричаме „страничните“ колони) с разстояние 2 карти между тях. В това разстояние от 2 карти по-късно се нареждат „централните“ колони.

Всеки от играчите прави две купчинки карти, които са обърнати с лицето надолу. Първата купчинка е от 13 карти, а втората от останалите. Всеки от играчите обръща последната карта и я поставя до съответната купчинка. Купчинките ще наричаме съответно „малката“ и „голямата“ купчинка. „Малката“ купчинка е приоритетна – от нея играчът не може да тегли поредна карта, докато има карта с лицето нагоре. От „голямата“ купчинка може да се теглят карти, даже и ако има карта с лицето нагоре. Стратегически е важно първо да се завърши „малката“ купчинка.

Пасианси 
 Пасианс 1: Пасиансът, която се нарежда с двете колони по 4 карти. Картите са нареждат низходящо в порядък черна/червена.
 Пасианс 2: В разстоянието между двете колони от по 4 карти се правят още две „централни“ колони, като се изваждат първо асата, после 2, след тях 3 и т.н. Тези пасианси се нареждат възходящо от асо до поп по цвят, т.е. върху асо купа се слага 2 купа, после 3 купа и т.н. до поп.
 Пасианс 3: Картите, които са обрънати с лице до всяка купчинка. Само противниковият играч може да добавя карти от двете колони по 4 карти с низходящия или възходящ ред от своите карти. Тук пасиансът се нарежда низходящо и възходящо в поредни карти по цвят. Например ако имате обърната 10 пика, противникът ви може да постави върху нея вале пика или 9 пика, съответно след това дама пика или 8 пика и т.н.

Приоритети 
 Първият приоритет е да се поставят карти в „централните“ колони от „страничните“ колони.
 Вторият приоритет е да се поставят карти карти в „централните“ колони от купчинките.
 Третият приоритет е да се поставят карти от купчинките в „централните“ колони.

Ако някой от играчите не спази тези приоритети, противникът има право да каже „ГАПА“ и да прекъсне реда му на поставяне на карти, като самият той започне да играе.

Ред на игра 
Първият играч разглежда колоните и обърнатите карти. Ако в „страничните“ колони има асо, той е длъжен да го постави и да оформи „централна“ колона. Ако няма асо той започва играта с низходящо нареждане на картите в „страничните“ колони в порядък черна/червена. Ако са наредени няколко карти низходящо в „страничните“ колони играчът може да играе само с целия ред, а не с последната наредена карта. Последната карта може да се постави САМО в централната колона или върху обърнатите карти на купчинките на противника. По всяко време играчът може да взима карта от своите купчинките, стига да се спазват трите приоритета. По всяко време всеки играч, който е на ход може да мести последната карта, обърната с лицето нагоре от едната върху другата противникова купчинка (виж Пасианс 3), да поставя върху тях карти от „страничните“ колони или от своите купчинки. Когато при подреждането на картите в „страничните“ колони се освободи празно място, играчът може на това място да постави карта от купчинките, като естествено целта му е първо да поставя картите, които са обрънати вече с лицето нагоре от „малката“ купчинка. Ако няма карта с лицето нагоре, играчът изтегля поредната карта от малката купчинка, поглежда я без да я показва на противника си и съответно, като спазва приоритетите играе с нея – ако може да я постави някъде в „централните“ колони, някъде в „страничните“ колони или върху обърнатите карти на противника. Ако няма такова място, той просто я обръща и я поставя до малката купчинка.

След това играчът играе с карта от „голямата“ купчинка по същия начин, спазвайки приоритетите.

Играчите нямат право да играят с картите на противника по „централните“ или „страничните“ колони.

Редът на всеки играч завършва, когато той е решил, че няма повече какво да играе и е изтеглил и обърнал карта от „голямата“ купчинка, или ако противникът му е казал ГАПА.

След това идва ред на втория играч, който играе аналогично. Когато всички карти от „голямата“ купчинка са обърнати с лицето нагоре, цялата купчинка се обръща с лицето надолу и се продължава да се играе с нея.

Правилният следващ ход на „червения играч“ е 2 КАРО от малката купчинка върху АСО КАРО в централната колона и после 3 КАРО от страничната лява колона върху 2 КАРО в централната колона. След това може да върне 4 КУПА върху 3 КУПА (малката купчинка) на синия играч. След това се тегли карта от малката купчинка. Може да я постави на празното място, освободено от 4 КУПА. След това пак тегли карта от малката купчинка. Ако тя няма къде да се играе се обръща и се поставя до малката купчника. След това се тегли карта от голямата купчинка. Ако тя няма къде да се играе – се поставя обърната върху обърнатите карти на голямата купчинка. Така завършва хода на червения играч и следва ход на синия.

Синият играч от своя страна може само да тегли карта от „голямата“ купчинка. Ако няма къде да я играе я обръща и я поставя с лицето нагоре върху обърнатите карти на „голямата“ си купчинка. След това отново идва ход на „червения“ играч.

Игри с карти